Aardrijkskunde
Plaats in Europa
Martin (Hampshire), plaats in het Engelse graafschap Hampshire
Martin (Slowakije), stad in Slowakije
Martín del Río, gemeente in de Spaanse provincie Teruel
Martin Hussingtree, plaats in het Engelse graafschap Worcestershire
Isle Martin, een eiland van de Summer Isles

Plaats in de Verenigde Staten
Martin (Georgia), plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Martin (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Martin (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Martin (Michigan), plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Martin (North Dakota), plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Martin (South Dakota), plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Martin (Tennessee), plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
Martin City, plaats in de Amerikaanse staat Montana
San Martin (Californië), plaats in de Amerikaanse staat Californië

Bedrijf
 Martin (gitaarbouwer), Amerikaans gitaarbouwer
 Glenn Martin, Amerikaanse vliegtuigfabriek

Eigennaam
Martin (achternaam), een familienaam
Martin (voornaam), een jongensnaam

Fictief figuur
Meerdere personages uit de Amerikaanse soapserie All My Children (Bobby, Jake, James, Jeff, Joe, Kate, Margo Flax, Paul, Ruth, Tad, Tara en Trevor Martin)

Personen met de achternaam Martin
Alberto Martín, Spaans tennisser
Archer Martin, Brits scheikundige
Andrea Martin, Amerikaans actrice
Andrew Martin, Canadees professioneel worstelaar
Baptiste Martin, Frans voetballer
Chris Martin, Brits zanger
Chris Martin (1988), Schots voetballer
Daniel Martin (wielrenner) (1986), Iers wielrenner
Dani Martín (1977), Spaans zanger en acteur
Dean Martin, Amerikaans acteur
Don Martin, Amerikaans cartoon- en striptekenaar
Eugene James Martin, Amerikaans kunstenaar
Frank Martin, Zwitsers componist
George Martin, Brits producer
George R.R. Martin, Amerikaans fantasyschrijver
Guillaume Martin, Frans wielrenner
Hans-Peter Martin, Oostenrijks journalist en politicus
Jacques Martin, Frans striptekenaar
José Miguel González Martín del Campo, beter bekend als Míchel, Spaans voetballer
Karl Martin, Nederlands-Duits geoloog
Kellie Martin, Amerikaans actrice
Jules Martin (1824-1875), Zwitsers advocaat en politicus
Leo Martin, Belgisch artiest
Mark Martin, Amerikaans autocoureur
Markko Märtin, Estisch rallyrijder
Marvin Martin, Frans voetballer
Mary Martin, Amerikaans zangeres en actrice
Max Martin, Zweeds muziekproducent en songwriter
Michael Martin, Brits politicus
Michelle Martin (zaak-Dutroux), vrouw van Belgisch misdadiger Marc Dutroux en zelf ook veroordeeld in de zaak-Dutroux
Michelle Martin (squashspeelster), Australisch squashspeelster
Millicent Martin, Brits actrice en zangeres
Pamela Sue Martin, Amerikaans actrice
Paul James Martin, echte naam van de Britse komiek en schrijver Paul Merton
Paul Martin, Canadees politicus en voormalig Minister-President van Canada
Phillip Martin (stamhoofd), verkozen stamhoofd van de Mississippi-groep van de Choctaw-Indianen
Ricky Martin, Puerto Ricaans zanger
Rob Martin, lid van de Britse band Curved Air
Steve Martin, Amerikaans acteur
Tisha Campbell-Martin, Amerikaans actrice
Todd Martin, Amerikaans tennisspeler
 Tony Martin (darter) (1981), Engels darter
 Tony Martin (wielrenner) (1985), Duits wielrenner
 Tony Martin (Amerikaans zanger) (1913-2012), Amerikaans zanger
 Tony Martin (Brits zanger) (1957), Brits rockzanger (onder andere Black Sabbath)
 Tony Martin (Nederlands zanger) (1949), Nederlands zanger actief in de jaren zeventig
William Charles Linnaeus Martin, Brits bioloog
William Martin, Canadees politicus

Transport
Aston Martin, Engels automerk
Glenn Martin, Amerikaans vliegtuigbouwer
Martin (Australië), een Australisch historisch motorfietsmerk
Martin (Frankrijk), een Frans historisch motorfietsmerk
Martin (Japan), een Japans historisch motorfietsmerk
Martin (Londen), een Brits historisch motorfietsmerk

Televisie/film
Martin (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1992 t/m 1997
Martín (hache), een Spaans-Argentijnse film uit 1997

Zie ook 
 Tony Martin (doorverwijspagina)
 Daniel Martin (doorverwijspagina)
 Martin County (doorverwijspagina)
 Marton (doorverwijspagina)